«Урок» () — советский рисованный фантастический мультфильм, созданный в 1987 году Робертом Саакянцем.

Творческая группа 
 Режиссёр: Р. Саакянц
 Художники: Р. Саакянц, В. Маилян, А. Быков, С. Галстян, М. Газазян
 Оператор: А. Кюрдиан
 Звукооператор: К. Курдиян
 Монтажёр: Г. Бейлерян

Сюжет 
Будущее. Космический лайнер с Земли прибывает на орбиту неразведанной планеты. С борта корабля высаживается группа охотников, любителей острых ощущений. На поверхности планеты обнаруживается жизнь: животные и растения, являющиеся карикатурами на земные аналоги. Начинается легкомысленное истребление землянами представителей местной фауны и флоры.

Единственная в команде женщина становится свидетелем того, как работают местные законы природы: если одно существо убивает другое, то убивший перерождается в жертву. Причём это правило работает как для агрессивных незваных гостей, так и для самих животных. Женщина пытается предупредить остальную команду, но её не слушают, и большая часть экипажа перерождается в местных существ. Поняв этот закон природы, она решает уже сознательно убить птицу, чтобы стать ей, но после выстрела происходит нечто новое: птица частично возвращает себе вид одного из космонавтов, т. к. первая смерть и превращение уже случились ранее. Однако, этот член экипажа изменился, он сохранил признаки того, кем был раньше — его плечи, шея и руки искривлены, он чем-то напоминает хищную птицу. Таким образом персонажи узнают, что убивая существа второй раз, можно вернуть команду хотя бы в таком качестве. Не успев предупредить капитана, который превратился в некое подобие жабы у них на глазах, и желая вернуть его в прежнее состояние, они превышают необходимую мощность лазера, и из разорванной на части жабы восстанавливаются множество маленьких копий прыгающего человека. Эта-то часть команды — женщина, мужчина-птица, около восьми мелких клонов капитана-жабы и человек-трыба — спасается с планеты бегством, тогда как другая часть так и остаётся на ней в виде животных или растений. После финальных титров зритель видит, что один из мелких клонов капитана-жабы забыт, он тщетно машет вослед улетающему шатлу. После этого он садится на один из оставленных бластеров и принимает позу роденовского мыслителя.

Интересные факты 

 В финальной части мультфильма приведено несколько строк из песни Джона Леннона «Imagine» с переводом на армянский или русский язык (в зависимости от языка титров).
 Перекликается с рассказом Ольга Ларионова. Где королевская охота... от 1977 года. Возможно он стал прообразом сценария.

 В титрах авторы и исполнители музыки не указаны. Использованы композиции «Stalakdrama» группы «Yello», «Rockit» Херби Хэнкока, «Nightflight to Venus» группы «Boney M.», «Equinoxe 5» Жан-Мишель Жарра, «Imagine»  Джона Леннона.

Ссылки 
 «Урок» на Big Cartoon DataBase.
 «Урок» на mults.spb.ru.
 
 

Мультфильмы студии «Арменфильм»
Мультфильмы Роберта Саакянца
Фантастические мультфильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1987 года